Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2023 vond plaats van maandag 9 tot en met zaterdag 14 januari 2023 in de Australische plaats Hobart. Het was de 28e editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Rybakina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Marie Bouzková kwam niet verder dan de tweede ronde,

De Amerikaanse kwalificante Lauren Davis won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Italiaanse Elisabetta Cocciaretto in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Zij verloor geen enkele set gedurende het gehele toernooi, inclusief de kwalificatie. Davis wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Hobart op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds zes jaar. Zij incas­seerde US$ 34.228 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische delegatie bestond uit vier dames:
 Elise Mertens was het tweede reekshoofd – in haar openingspartij liet zij zich uit het veld slaan door landgenote Zanevska.
 Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.
 Ook Ysaline Bonaventure had de tweede ronde als eindstation.
 Maryna Zanevska had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar kwam zij nog tot de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nadija Kitsjenok en Sania Mirza had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Kitsjenok speelde samen met de Belgische Kimberley Zimmermann, met wie zij de halve finale bereikte – daar moesten zij de duimen leggen voor de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Kirsten Flipkens en Laura Siegemund won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Viktorija Golubic en Panna Udvardy in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Belgische Flipkens had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Duitse Siegemund acht.

Flipkens en Zimmermann waren de enige deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2023
Hobart